

Onomastica 
 Brizio – nome proprio di persona maschile italiano

Persone 
Nome
Brizio – vescovo di Tours
Cognome
 Anna Maria Brizio (1902-1982) – storica dell'arte italiana 
 Edoardo Brizio (1846-1907) – archeologo italiano
 Emanuela Brizio (1968) – fondista di corsa in montagna italiana
 Francesco Brizio (1574-1623) – pittore italiano
 Gian Paolo Brizio (1929-2008) – dirigente d'azienda e politico italiano
 Paolo Brizio  (1597-1665) – vescovo cattolico italiano